Christian H. Grosch
 Mathieu Grosch (né en 1950), homme politique belge
 la loi de Grosch